

Artes 
 Edgar (ópera) — ópera de Giacomo Puccini
 Edgar (quadrinhos) — webcomic de Gustavo Borges
 Edgar (músico) — Rapper brasileiro

Geografia 
Edgar (Montana)‎
Edgar (Nebraska)
Edgar (Wisconsin)

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos